Константин Кожанов:
 Кожанов, Константин Григорьевич (1912—2000) — советский генерал-полковник танковых войск, кавалер семи орденов Красного Знамени.
 Кожанов, Константин Петрович (род. 1960) — российский дипломат.